Ashton kan syfta på,

Ashton Gate Stadium ‒ fotbollsstadion i Bristol, England. Bristol City FC:s hemmaplan
Familjen Ashton ‒ brittisk TV-serie
Paice, Ashton and Lord ‒ brittiskt rockband

Geografi

Australien 

 Ashton (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Kanada 

 Ashton, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Ashton-under-Lyne, stad och centralort i Borough of Tameside, England, 
 Ashton-in-Makerfield, ort i Borough of Wigan, England, 
 Ashton, Devon, civil parish, England, 
 Ashton, East Northamptonshire, ort, England, 
 Ashton, South Northamptonshire, ort , England, 
 Ashton, Cambridgeshire, ort i Peterborough, Cambridgeshire, England, 
 Ashton Hayes, ort i Cheshire, England, 
 Ashton, Cornwall , ort i Cornwall, England, 
 Ashton, Hampshire, ort i Hampshire, England,     
 Ashton, Herefordshire, ort i Herefordshire, England,   
 Ashton, Somerset, by  i Chapel Allerton, Somerset, England, 
 Ashton, Skottland, stadsdel i Gourock, Skottland,  (ej på kartan)

Sydafrika 

 Ashton (kommunhuvudort), Västra Kapprovinsen, Cape Winelands District Municipality,

USA 

 Ashton, Iowa, Osceola County, 
 Ashton, Illinois, Lee County, 
 Ashton, Nebraska, Sherman County, 
 Ashton, South Dakota, Spink County, 
 Ashton, Idaho, ort, Fremont County,

Personer

Efternamn
Algernon Ashton, brittisk tonsättare, pianopedagog och essäist.
Carter Ashton, kanadensisk ishockeyspelare. 
Catherine Ashton, brittisk politiker.
Clark Ashton Smith, amerikansk författare, poet, skulptör och konstnär.
Dean Ashton, engelsk fotbollsspelare. 
Frank Ashton-Gwatkin, brittisk diplomat och författare, känd som John Paris
Frederick Ashton, brittisk balettdansare och koreograf.
John Ashton, amerikansk skådespelare.
Peter Shaw Ashton, brittisk botanist.
Ruth Elizabeth Ashton, botanist.
Tony Ashton, engelsk musiker.

Förnamn
Ashton Carter, amerikansk forskare, USA:s försvarsminister.
Ashton Eaton, amerikansk mångkampare.
Ashton Kutcher, amerikansk skådespelare, programledare, fotomodell och producent.

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar